Млодзеевский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Млодзеевский, Анатолий Болеславович (1883—1959) — русский и советский физик, профессор МГУ, сын Б. К. Млодзеевского.
 Млодзеевский, Болеслав Корнелиевич (1858—1923) — русский математик профессор МГУ, сын К. Я. Млодзеевского.
 Млодзеевский, Корнелий Яковлевич (1818—1865) — терапевт, доктор медицины, ординарный профессор МГУ, статский советник.